Schellerstraße ist der amtliche Straßenname in verschiedenen Ortschaften, teilweise die Adresse von Kulturdenkmalen wie etwa

 Schellerstraße (Celle), benannt nach dem in Celle tätigen Johann Daniel Scheller (1758–1837)
 Schellerstraße (Wädenswil), siehe Liste der Kulturgüter in Wädenswil